Wittenborn steht für:
 Wittenborn, eine Gemeinde im Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein
 Wittenborn (Galenbeck), ehemalige Gemeinde im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern

Wittenborn ist der Familienname folgender Personen:
 Dirk Wittenborn (* 1952), US-amerikanischer Schriftsteller
 George Wittenborn (1905–1974), deutsch-amerikanischer Buchhändler und Verleger
 Michael Wittenborn (* 1953), deutscher Schauspieler
 Rainer Wittenborn (* 1941), deutscher Maler und Grafiker